Next, het Engelse woord voor volgende, kan verwijzen naar:

 Next (1989), een korte animatiefilm van Barry Purves
 Next (2007), een film van Lee Tamahori met Nicolas Cage en Julianne Moore
 Next (band), een Amerikaanse r&b-act
 Next (boek) van Michael Crichton
 Next (Journey), een muziekalbum
 Next (kleding), een kledingmerk
 Next (sigaret), een sigarettenmerk
 Next (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 nrc.next, een Nederlandse krant
 NeXT, een voormalig Amerikaans computerbedrijf
 NExT, treinstel van Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)